Cologne steht für:

 englische und französische Bezeichnung für die deutsche Stadt Köln
 Cologne (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Brescia
 Cologne (Minnesota), Ort im Carver County 
 Cologne (Fluss), rechter Nebenfluss der Somme
 Cologne (Gers), Gemeinde im Département Gers, Frankreich
 Kanton Cologne im Département Gers, Frankreich
 Cologne (Texas), Ort im Victoria County
 Cologne (Virginia), Ort im King and Queen County

Siehe auch:
 Art Cologne
 Eau de Cologne
 Cologne Cardinals
 Cologne Centurions (NFL Europe)
 Cologne Centurions (ELF)